Papa Severino — papa
Severino de Nórica — abade e santo da Igreja Católica
Severino (álbum) — álbum do grupo musical brasileiro Paralamas do Sucesso

Desambiguações de antropônimos